BMY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Belep Island (Nuova Caledonia)
 bmy – codice ISO 639-3 della lingua bemba (Repubblica Democratica del Congo)